Gedda ist der Familienname folgender Personen:

 Luigi Gedda (1902–2000), italienischer Politiker, Präsident der Katholischen Aktion in Italien (1952–1959)
 Nicolai Gedda (1925–2017), schwedischer Opernsänger (Tenor)
 Per Gedda (1914–2005), schwedischer Segler